Ка́лныньш, в русском варианте также Калнынь, Калнинь, Калниньш; женская форма Ка́лныня (, от  — гора) — латышская фамилия.

Известные носители:
 Калныньш, Август (1876—1940) — латвийский государственный деятель.
 Калныньш, Алдонис (род. 1928) — латвийский композитор.
 
 Калниньш, Андрис (род. 1956) — ректор Национальной академии обороны Латвии (с 2010).
 Калниньш, Арвид Иванович (1894—1981) — академик АН Латвийской ССР, директор института химии древесины.
 Калныньш, Бруно (1899—1990) — политик и публицист, один из руководящих деятелей ЛСДРП.
 Калныньш, Валдис (1932—1984) — латвийский советский архитектор.
 Калныньш, Гатис (род. 1981) — латвийский футболист.
 Калныньш, Ивар (род. 1948) — советский, латвийский и российский актёр театра и кино.
 Калнинь, Игорь Мартынович (1932—2015) — заслуженный деятель науки РФ, профессор, академик МАХ.
 Калныньш, Имантс (род. 1941) — латвийский композитор.
 Калныньш, Индрикис (1895—1968) — латвийский и американский шахматист.
 Калныньш, Индулис (1918—1986) — латвийский и советский композитор.
 Калнин, Карл Иванович (настоящая фамилия — Калныньш; 1884—1937) — советский военачальник.
 Калныньш, Леонид (род. 1957) — командующий Национальными вооружёнными силами Латвии с 2017 года, генерал-майор.
 Калныньш, Мартс Кристианс (род. 1980) — латвийский музыкант и актёр.
 Калнин, Оскар Юльевич (настоящая фамилия — Калныньш; 1895—1920) — участник Гражданской войны в России, кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР.
 Калниньш, Ояр Эрик (1949—2021) — американский общественный деятель, латвийский дипломат и политик.
 Калныньш, Паулс (1872—1945) — политик и врач, депутат всех созывов Сейма Первой Латвийской Республики.
 Калниньш, Петерис (род. 1988) — латвийский саночник, участник зимних Олимпийских игр в Ванкувере.
 Калныньш, Роланд (1922—2022) — советский и латвийский кинорежиссёр.
 Калныньш, Теодор Петрович (1890—1962) — латышский советский хормейстер оперы, народный артист Латвийской ССР.
 Калниньш, Фридрих Карлович (1887—1938) — советский военачальник.
 Калныньш, Харальд (1911—1997) — лютеранский епископ, первый глава ЕЛКРАС.
 
 
 

 Калнынь, Людмила Эдуардовна (1926—2021) — советский и российский лингвист-славист.
 Калниня, Резия (род. 1970) — латвийская актриса.

См. также 
 Калнин